Васи́лий Ива́нович Бы́ков:
 Быков, Василий Иванович (1920—1999) — Герой Советского Союза (1944), контр-адмирал (1970).
 Быков, Василий Иванович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 3378; 12 декабря 1817.